DIB steht für:
 Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie
 Deutsche Ingenieur-Burschenschaft
 Deutsche Internetbibliothek, ein Kooperationsverbund von über 50 öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken
 Deutsche Investitionsbank
 Deutscher Imkerbund, Dachverband der deutschen Imker, Sitz in Wachtberg-Villip
 Deutsches IngenieurBlatt, eine Fachzeitschrift für die fachliche und berufliche Information von Ingenieuren am Bau
 Device Independent Bitmap, eine mögliche Dateiendung des Raster-Grafikformats Windows Bitmap
 Device Interface Board, eine Komponente des Automatic Test Equipment (ATE)

DiB steht für:
 Demokratie in Bewegung, deutsche Kleinpartei

dib steht für:
 deutscher ingenieurinnenbund, ein bundesweiter feministisch orientierter Berufsverband
 Deutsches Institut für Betriebswirtschaft, ein Wirtschaftsforschungsinstitut in Frankfurt am Main
 Südzentral-Dinka (ISO-639-3-Code), Varietät von Dinka, der westnilotischen Sprache der Dinka im Südsudan und im Süden Sudans

Dib ist der Familienname folgender Personen:
 Amin El Dib (* 1961), deutscher Fotograf
 Billy Dib (* 1985), australischer Boxer
 Mohammed Dib (1920–2003), algerischer Journalist und Schriftsteller
 Pietro Dib (1881–1965), maronitischer Bischof von Kairo in Ägypten

Siehe auch:
 DYB

Abkürzung